Роберт Одонгкара (; 2 сентября 1989) — угандийский футболист, вратарь эфиопского клуба «Уольките Сити». Выступал в сборной Уганды.

Клубная карьера 
Роберт начал карьеру в клубе «Вилла», в составе которого стал чемпионом Уганды. Затем выступал за УРА и эфиопский «Сент-Джордж».

Выступая за клуб из Аддис-Абебы, Одонгкара пять раз выигрывал чемпионат, дважды кубок, а также пять раз признавался лучшим голкипером первенства. В октябре 2018 Роберт перешёл в «Адама Сити».

Карьера в сборной 
3 марта 2010 года голкипер дебютировал в составе сборной Уганды в товарищеском матче со сборной Танзании. Принимал участие в матчах Кубка КЕСАФА 2010, в том числе и в победной встрече за третье место против сборной Эфиопии. Участвовал в отборочном турнире к чемпионатам мира 2014 и 2018.

4 января 2017 года Роберт был включён в окончательную заявку для участия в Кубке африканских наций 2017. На турнире в Габоне Одонгкара принял участие в одном матче своей сборной, которая вылетела после группового этапа.

Достижения 
  Вилла
 Обладатель Кубка Уганды (1): 2008/09
  УРА
 Чемпион Уганды (1): 2010/11
  Сент-Джордж
 Чемпион Эфиопии (5): 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Эфиопии (2): 2010/11, 2015/16

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Уганды
Игроки сборной Уганды по футболу
Игроки ФК «Вилла»
Игроки ФК УРА
Игроки ФК «Сент-Джордж»
Игроки ФК «Адама Сити»